Double Mountain (Texas), het hoogste punt van de Tehachapi Mountains in de Amerikaanse staat Californië
 Double Mountain (Californië), het hoogste punt in Stonewall County in de Amerikaanse staat Texas